Xosa  – grafia alternativa di Xhosa, gruppo etnico del Sudafrica

Xosa – genere di insetti

 1506 Xosa – asteroide della fascia principale